Liste des personnages du manga et de la série d'animé Black Lagoon.

Compagnie de transport Lagoon 

La compagnie de transport Lagoon est une entreprise de mercenaires travaillant principalement dans des activités maritimes illégales dans les mers d'Asie du Sud-Est au début des années 1990. De trois membres, ils passent à quatre quand ils sont rejoints à la fin du premier chapitre par Rokuro « Rock » Okajima.

Ils disposent d'un bureau dans la ville de Roanapur en Thaïlande ainsi que d'un bateau baptisé le « Black Lagoon ». Bien qu'indépendants, ils ont des liens assez étroits avec l’Hôtel de Moscou, pour qui ils travaillent régulièrement.

Rock 
Rokuro Okajima est un jeune homme brillant ayant décroché un diplôme et qui mène une vie morose depuis qu'il a intégré une grande firme japonaise. 
Sa triste existence va brusquement être bouleversée lorsqu'il va être pris en otage par une bande de pirates venus lui dérober un disque au contenu douteux. D'abord malmené par Revy, la tête brûlée du groupe, puis trahi par ses employeurs, Rokuro va se montrer plus casse-cou qu'il en a l'air et prendre goût à cette vie de mercenaire rythmée par les montées d'adrénaline. C'est ainsi que sous le surnom Rock, notre héros va rejoindre Dutch, Reby et Benny, trois pirates des temps modernes. Même si un tel "métier" ne semble absolument pas être dans ses cordes (il n'est pas très physique, ne sait pas tirer, est "trop" gentil), il va montrer une grande intelligence et un fort esprit d'analyse qui se révéleront très utiles à l'équipe. En outre, plusieurs autres personnages (tels que Balalaïka ou Chang) voient en lui un côté sombre qui a parfaitement sa place à Roanapura. 

Rock ne touche cependant pas à une arme, même s'il se fait menacer ou kidnapper, Dutch blague d'ailleurs sur ce fait et dit être heureux que Rock ne porte pas d'arme, car les balles de ce dernier pourraient se retourner contre son équipe.

Revy 

Revy, de son vrai prénom Rebecca d'où son nom Reby dans la VF de l'anime hors pair au service de la Compagnie Lagoon, société de pirates free-lance sévissant dans les mers d'Asie du Sud-Est. Surnommée "Two-Hands" (Double Détente, en VF) pour ses compétences formidables dans le maniement de ses deux Beretta modifiés. Elle est également experte en toutes sortes d'armes. C'est une jeune femme très caractérielle qui s'énerve pour peu. Ses relations avec Rock font sans doute d'elle le personnage le plus attachant et le plus intéressant de la série, elle semble d'ailleurs attirée par ce dernier.Elle a vécu a New-York comme agent du FBI, son histoire personnelle est sombre.

Dutch 

Il est le patron de la Compagnie Lagoon, un trio de pirates en Asie du Sud-Est, travaillant comme mercenaires pour l'Hôtel de Moscou dirigée par Balalaïka à Roanapur. Très sérieux, bien que motivé surtout par l'appât du gain (comme ses deux compères), il n'hésite cependant pas à transgresser les ordres de Balalaïka pour accomplir ce qu'il estime être juste.
Fait pour le moins inquiétant, il a de l'éducation intellectuelle, affirmant avoir des connaissances qui vont de la danse de la pluie à la chasse à l'éléphant. Il utilise un revolver comme arme à feu.
 Il dit avoir combattu au Vietnam au sein de la Brown Water Navy, mais un vétéran ayant eu une conversation avec lui avoue à Benny que cette carrière militaire ne serait qu'un mensonge.

Benny 

Originaire de Floride, Benny (surnommé "Benny-Boy" par Dutch) est l'informaticien du groupe.
Ayant fouiné là où il ne fallait pas, il s'est retrouvé traqué par la mafia et le FBI.
Revy l'a finalement sauvé d'une manière ou d'une autre et il a rejoint le groupe, non sans mal apparemment.
Il est celui qui s'entend le mieux avec Rock (au début tout du moins) et montre à plusieurs reprises ses talents de hacker.
Au cours de l'aventure, il révèle par lui-même ses origines judaïques.

Hôtel de Moscou

Balalaïka 

Balalaïka, de son vrai nom Sofiya Pavlovena, est une Russe à la tête de la branche thaïlandaise de l'Hôtel de Moscou, une mafia composée d'ex-militaires des troupes de choc aéroportées de l'armée rouge les VDV. Ancienne militaire au service de l'ex-URSS, elle a notamment combattu en Afghanistan, comme l'attestent les cicatrices sur son visage. D'ailleurs, ces brûlures la démarquent clairement des autres personnages et ses ennemis l'ont affublée du surnom de "Fried Face" (littéralement "visage frit", qui devient "poêle à frire" dans la VF).
Elle loue souvent les services de la Compagnie Lagoon.

Boris 

Second de Balalaïka.

Tous ce que l’on sait de lui est qu’il a 
été et est sous les ordres de sa Capitaine
et qu'il se distingue par sa cicatrice en forme de plaie faite par un coup de couteau.

Jodorowsky 

Un soldat de cette organisation.

Polansky 

Un soldat de cette organisation.

Private Sakharov 

Un membre de cette organisation.

Corporal Menshov 

Un officier de cette organisation.

Vissotoniki 

Les forces spéciales de cette organisation.

Vasili Laptev 
Un agent de Hôtel Moscow.

Triades de Hong-Kong

Chang 
Il est le chef de la section thaïlandaise des Triades chinoises, une organisation criminelle chinoise basée à Hong Kong. Il filtre très peu de choses au sujet de Chang. On sait cependant qu'il a une très grande expérience en tant que flingueur (Revy, même si elle est redoutable, le considère encore comme un maître ; elle tient compte de ses remarques et conseils) et qu'il connaissait déjà la compagnie Lagoon. Dans la saison 3, il avoue à Rock qu'il était auparavant policier, et avant de rejoindre la Triade, il aurait tué tous ses collègues de police. Chang est d'un naturel assez réservé, même s'il semble respectueux des usages comme le montrent ses discussions avec le jeune maitre dans la saison 3. Par contre, il n'hésitera pas à le laisser à une mort certaine une fois qu'il aura obtenu ce qu'il désirait. Il peut, au besoin, négocier habilement avec les autres groupes présents à Roanapura, comme l’Hôtel de Moscou par exemple, même si ses relations avec Balalaïka sont en réalité pour le moins tendues à cause d'un passé de guerre entre les deux factions.

Biu Yuen 
un bras droit

Cho 
Un sbire de la Triades.

Shenhua 
Une jeune femme de la Triades.

Église de la violence 
Cette église n'a pas de réelle vocation religieuse, préférant la vente d'armes, d'informations et, plus récemment, le trafic de drogues. En outre, selon les dires de Chang, l'église de la violence est officiellement la seule organisation  qu'il autorise à vendre des armes. Ils sont alliées avec la "Compagnie de transport Lagoon".

Eda 
Sœur de l'église de la violence. Elle porte constamment une paire de lunettes de soleil et aime mâchonner du chewing-gum. Elle porte habituellement son costume de nonne quand elle agit pour le compte de l'église, mais opte pour un ensemble beaucoup plus décontracté quand elle agit pour son propre compte (en tant que chasseuse de prime notamment). Elle est amie avec Revy, avec laquelle elle joue souvent au poker, et semble partager une partie de son passé avec elle. Elle partage également avec elle un intérêt pour les armes à feu et l'alcool ainsi qu'une relative avarice. 
Avant d'être une sœur, elle est surtout un agent infiltré de la CIA à Roanapur. De plus Revy et elle sont acolytes.

On apprendra plus tard que Eda développera une certaine attirance vers Rock.

Sœur Yolanda 
Mère supérieure de l'église de la violence. Borgne et fine négociatrice, elle s'est spécialisée dans la vente d'armes et d'informations. Elle apprécie Eda dont elle connaît la véritable identité, mais n'aime cependant pas qu'elle boive dans la chapelle. Même s'il est rare de la voir s'en servir, elle possède comme arme un Golden Desert Eagle. Elle est le chef.

Rico 
Un jeune prêtre, récemment arrivé à Roanapur. De plus il appelle Eda "Frangine" et celle-ci est exaspérée.

Yakuzas

Bandô 
Ce yakuza fait office de régent du clan Washimine depuis la mort de l'ancien chef. Ne supportant plus la situation affaiblie (voire agonisante) de son clan, il fait appel à la mafia russe pour l'aider à se battre contre ses rivaux, le clan Kosa.

Yukio Washimine 
Yukio est une lycéenne, fille de l'ancien chef du clan Washimine. Elle et Ginji rencontrent Rock et Revy alors qu'ils accompagnent Balalaïka au Japon. La mort de Bandô la pousse à devenir la nouvelle chef de famille et à affronter le clan Kosa ainsi que Balalaïka pour protéger son clan. Elle est amoureuse de Ginji. Contrairement aux autres combattantes et Sukeban , elle est vulnérable.

Ginji Matsuzaki  
Garde du corps de Yukio pour laquelle il semble éprouver des sentiments. Il était autrefois surnommé Ginji l'assassin, surnom qui d'après Bandô, "faisait trembler tous les yakuzas des environs". Fidèle à son rôle, il protège Yukio et essaie de la dissuader d'entrer dans le monde des yakuzas. Son arme de prédilection est le sabre.

Masami Kosa 
Chef du clan Kosa et frère de l'ancien chef, il profite de la mort de ce dernier et de celle de l'ancien chef du clan Washimine pour rompre leur accord et prendre peu à peu le contrôle du territoire des Washimine. Cette action poussera ces derniers à faire appel à la mafia russe pour se défendre. D'abord attaqué par Balalaïka, il passe finalement une alliance avec elle après l'effondrement du clan Washimine. Cette alliance ne sera que de courte durée, l'ex-capitaine russe l'abattant à la fin des négociations.

Yoshida 
Un homme de main du clan de yakuza et il sera tué par le traître Chaka.

Chaka 
Un yakuza sadique qui devint un traître et cherche a enlever Yukio Washimine et sera vaincu par Ginji Matsuzaki.

Famille Lovelace

Garcia Lovelace 
Fils de Diego Lovelace. Les cartels l’ont kidnappé afin de faire pression sur son père. C’est à cette occasion qu’il rencontre la compagnie Lagoon, chargée de l’amener à Roanapur. Peu apprécié par Reby, il s’entend néanmoins avec Rock, à qui il révèle son histoire. Lorsque Roberta vient le secourir, il découvre son passé sanglant mais la rassure en lui affirmant que pour lui, Rosalita Cisneros appartient au passé et que Roberta fait partie de sa famille.

Plusieurs mois plus tard, son père meurt dans un attentat au cours de la cérémonie de lancement d’un parti politique. Lorsqu’il apprend que Roberta est partie à la poursuite des responsables à Roanapur, il s’y rend accompagné de Fabiola et va demander à Rock de l’aider à la retrouver. 

Garcia est un garçon intelligent et très mature. Comme son père, il croit en la justice.

Roberta 
Roberta (ou Rosalita Cisneros de son vrai nom) était une guérillero agissant pour le compte des Forces armées révolutionnaires de Colombie, sous le surnom de Bloodhunt. Lorsqu'elle se rendit compte qu'elle était en fait utilisée pour surveiller des champs de coca, elle décida de s'enfuir. C'est lors de cette fuite qu'elle rencontra Diego Lovelace, qui lui fournit une cachette. Elle s'attacha à lui et devint la gouvernante en chef de la famille Lovelace. Lorsque Garcia, le fils de son maître, se fait enlever, elle poursuit ses ravisseurs jusqu'à Roanapur, y affrontant la compagnie Lagoon qui était chargée de remettre l'enfant au cartel colombien. Elle parvient lors de cet affrontement à faire jeu égal avec Revy (du moins on le suppose, le combat étant interrompu par Balalaïka). 

Quelque temps plus tard, Roberta fait son retour à Roanapur, à la poursuite des assassins de son maître. D'ordinaire calme, elle est devenue enragée, poursuivant les responsables à travers toute la ville sans la moindre considération pour les dommages collatéraux.  Lorsque la compagnie Lagoon sert de transporteurs pour ses cibles, elle les poursuit jusqu'au triangle d'or. Après une nuit de combat, Garcia, ayant réussi à la raisonner, la ramène blessée en Amérique du Sud (les blessures sont légères dans le manga, tandis que l'anime nous montre une Roberta qui a perdu son bras gauche, deux doigts à la main droite, et son pied droit).

Roberta est une combattante très dangereuse, maniant aussi bien les armes à feu (notamment la mitrailleuse, le fusil et le fusil à lunette) que le close combat. Ses capacités au corps-à-corps sont suffisantes pour rivaliser sans difficultés avec Reby. Elle détient le record de destruction du bar de Bao, ayant complètement détruit celui-ci à elle seule. Par ailleurs, elle laissa un tel souvenir dans la ville que lors de son retour, chaque organisation garda un œil sur ses agissements.

Fabiola Iglesias 

Domestique de la maison des Lovelace. Elle vivait dans les barrios mal famés jusqu’à ce que la famille Lovelace l’engage comme domestique. 

À l’instar de Roberta, elle se promène en tenue de soubrette, ce qui a poussé certains à la prendre pour elle. Elle est avec sa supérieure la seule des cinq gouvernantes des Lovelace à utiliser des armes à feu, mais reste moins expérimentée qu’elle dans ce domaine. Elle pratique également la capoeira, qu’elle a apprise en autodidacte.

Diego Lovelace 
Un second dirigeant.

Forces spéciales des États-Unis

Major Shane J. Caxton 

Chef des Grey Fox, unité des forces spéciales des États-Unis. Il est l’un des responsables de l’attentat à la bombe dont Diego Lovelace fut une victime collatérale. Homme droit et intègre, il fait ce qu’il estime être juste, ce qui lui a déjà valu de se mettre d’autres soldats à dos. Il ira même jusqu’à donner son arme à Garcia en lui disant qu’il a le droit de se venger de lui. 

Caxton est un vétéran de la guerre du Vietnam dont il garde de mauvais souvenirs. Après avoir discuté avec Dutch de cette guerre, il en vient à la conclusion que ce dernier ment à propos de sa carrière militaire.  
Sa mission à Roanapur était de capturer un narcotrafiquant mais étant désormais une cible de Roberta, l’arrivée de cette dernière va modifier la donne.

Ray 

Bras droit de Caxton. Lors de la guerre du Vietnam, poussé par la pression de ses pairs, il a failli violer une victime civile. Lorsque Caxton protège la jeune fille au risque de se faire tuer par ses propres soldats qui ne veulent aucun témoin, Ray trouve la force de résister à son tour. Depuis, il est devenu son ami et lui avoue être reconnaissant de l’avoir empêché de devenir comme eux.

Non-affiliés 
Ces personnages travaillent occasionnellement avec l'une ou l'autre des organisations, mais n'en font pas officiellement partie. Plusieurs d'entre eux officient surtout en tant que chasseurs de primes.

Shenhua 
Jeune femme taiwanaise maniant les armes blanches. Elle est surnommée "Miss toi y en a" par Reby (ce qui l'énerve), en raison de sa difficulté à parler l'anglais. Elle rencontre Reby et Rock lors d'une mission que la compagnie Lagoon accomplit pour le compte de Chang. De plus elle a été membre de Triades de Hong-Kong.

Sawyer 
Surnommée "Sawyer la nettoyeuse", du fait de ses activités principales qui sont de faire disparaître les cadavres et de nettoyer les scènes de crimes. Du point de vue vestimentaire, elle oscille entre la blouse d'entretien lorsqu'elle travaille et le style gothique le reste du temps. Elle a une cicatrice au niveau du larynx car elle a survécu alors que quelqu'un lui a tranché la gorge. Elle parle à l'aide d'un appareil vocal et change radicalement de comportement lorsqu'elle ne peut plus l'utiliser. Son arme de prédilection est la tronçonneuse.

Lotton 
Lotton "the wizard" (ou "le magicien" dans la version française de l'animé) est un chasseur de primes. Cela dit, à chacune de ses apparitions, il se fait vaincre (ou précéder) avant de pouvoir tirer un seul coup de feu. Il semble accorder plus d'importance à ses entrées et à ses tirades qu'à l'exécution du contrat. Il porte toujours des lunettes de soleil et un long manteau noir, ainsi qu'un gilet pare-balle et une coque.

Hansel et Gretel 
Deux jumeaux très difficiles à différencier du fait qu'ils semblent échanger fréquemment leurs vêtements et leurs rôles, il est impossible de deviner qui est la fille et qui est le garçon. D'origine roumaine, ils sont deux des nombreux enfants illégitimes d'un tyran local. Lorsque celui-ci vint à décéder, ils furent confiés à un orphelinat qui les revendit à un groupe de pervers. Ceux-ci les forcèrent bientôt à tuer d'autres enfants, ce qui finit par leur implanter le plaisir de tuer ainsi que la croyance que tuer autrui rallonge sa propre vie. Engagés pour éliminer des membres de l'hôtel de Moscou, ils se sont également attaqués aux Triades chinoises et à la mafia italienne. Leur affrontement avec l'hôtel de Moscou sera leur dernier, Hansel mourant des blessures infligées par les hommes de Balalaïka et Gretel étant tuée après avoir essayé de quitter Roanapur. 

Le personnage de Hansel se bat avec une ou deux haches, tandis que celui de Gretel lui préfère la mitrailleuse.

Janet Bhai 
Janet est une fausse-monnayeuse, qui travaillait avec le gang Girolam. Lorsque sa survie n'est plus garantie, elle s'enfuit et finit par tomber sur les membres de l'Église de la violence et sur Revy qu'elle engage pour quitter la ville. On la retrouve quelque temps plus tard, revenue à Roanapur afin de tester une nouvelle recrue de son équipe de hackers. 
Janet est une indienne, possédant des dons certains dans la fausse monnaie. En revanche, ses talents relationnels sont quasi inexistants : à l'exception de Benny (avec qui elle finit par sortir), elle est capable d'énerver facilement et sans forcément le vouloir une bonne partie des gens qu'elle rencontre.

Kosa Council 
Une organisation de Yakuzas recherché par le clan de Washimine et qui sera exterminé par les soldats sous ordre de l'Hôtel Moscow.

Masahiro Takenaka 
Un membre de Protectors of the Islamic Front.

Ibraha 
Un membre de Protectors of the Islamic Front.

Colonel Matsuto 
Un militaire de l'épisode 04.

Lord Alfred 
Un ancien nazi de l'épisode 06.

Wentzel H. Ahbe 
un officier germain de l'épisode 04.

Moletti 
Un gangsters italien qui garde un œil sur Hänsel and Gretel.

Ronnie The Jaws 
Le dernier boss du gang italien.

Verrocchio 
Le  boss du gang italien.

Russell 
Un membre du cartel américain "Neveral Cartel" qui traque la faussaire Jane.

Elvis 
Un membre du cartel américain "Neveral Cartel" qui traque la faussaire Jane.

Lobos 
Il est en mission de la capture de la faussaire Jane au coter de "Neveral Cartel".

Abrego 
C'est un colombien membre du Manisarera Cartel.

Bao 
Proprio viet de Yellowflag Bar.

Chief Watsup 
Chef de Roanapur Police.

Chin 
Un criminel de Roanapur.

Claude « Torch » Weaver 
Homme au lance flamme dans épisode 16.

Director 
le gars de Asahi Heavy Industrial dans épisode 1.

Elroy 
un mercenaire de épisode 15.

Fritz Stanford 
un membre de Aryan Socialist Union.

Fujiwara 
un membre de Asahi Heavy Industrial.

Kageyama 
un membre de Asahi Heavy Industrial.

Leigharch 
le chauffeur de Shenhua.

Leo 
l'assistant de Jane.

Li Xinlin 
Elle est juste dans le manga et elle est membre de People's Liberation Army.

Luak 
un pirate de épisode 03.

Madam Flora 
Elle est juste dans le manga du	Chapitre 52.

Ratchman 
Un membre de Aryan Socialist Union.

Rowan "Jackpot" Pigeon 
le gars de GoofFest strip club.

Shue Yan 
le gars dans Épisode 29.

Spielberger 
Un néo nazi officier de Épisode 04.

The Captain 
un gars de Extra Order Mercenary Group.

Black Lagoon
Black Lagoon
Pirate de fiction